Ise steht für:

 Ise (Aller), ein Fluss in Niedersachsen
 River Ise, linker Zufluss des River Nene bei Wellingborough, Northamptonshire, England
 Ise (Seiche), ein Nebenfluss der Seiche in der Bretagne, Frankreich

japanisch:
 Ise (Dichterin) (um 875–938), japanische Dichterin
 Ise (Mie) (bis 1955 Ujiyamada), eine Stadt in der Präfektur Mie auf der japanischen Hauptinsel Honshū 
 Ise (Schiff, 1917), die Ise war ein Schlachtschiff der japanischen Marine
 Provinz Ise, historische Provinz Japans

Ise ist der Familienname folgender Personen:

 George Ise (1763–1833), waldeckischer Stadtschreiber, Bürgermeister und Landstand
 Kō Ise (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Ise Masayoshi (1907–1985), japanischer Maler im Yōga-Stil
 Wataru Ise (* 1996), japanischer Fußballspieler

ISE steht als Abkürzung für:

 Flughafen Isparta-Süleyman Demirel in der Türkei (IATA-Code)
 Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg
 Imagegestützter Scheckeinzug, ein Verfahren im Zahlungsverkehr
 Ingenieurschule Eisleben
Inner Space Explorers, eine Tauchausbildungsgsorganisation
 Innomotive Systems Europe GmbH, deutscher Automobilzulieferer, siehe ISE (Unternehmen)
 Integrated Scripting Environment, Windows-Entwicklungsumgebung, siehe PowerShell
 Integrated Systems Europe, eine Messe für betrieblich genutzte Audio-Video-Systeme
 Institut für Straßen- und Eisenbahnwesen am Karlsruher Institut für Technologie
 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
 International Securities Exchange, eine Börse in New York
 International Society of Electrochemistry
 Ionenselektive Elektrode
 Irish Stock Exchange, irische Wertpapierbörse
 Istanbul Stock Exchange, türkische Wertpapierbörse

ise steht für:
 Italienische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Ihse
 Yse

Abkürzung